Die Beachhandball-Juniorenweltmeisterschaften wurden erstmals 2017 für Mannschaften beiderlei Geschlechts ausgetragen.

Die Wettbewerbe werden vom Handball-Weltverband IHF, organisiert. Im Allgemeinen qualifizieren sich die Mannschaften über die kontinentalen Junioren-Meisterschaften für die Junioren-Weltmeisterschaft. Zudem ist es das Qualifikationsturnier für die Beachhandball-Wettbewerbe der Olympischen Jugendspiele. Bislang wurde ein Wettbewerb in der Altersklasse U-17 durchgeführt, auch die zweite Meisterschaft wurde für diese Altersklasse ausgeschrieben, nach einer Verschiebung um ein Jahr wurde die Altersklasse entsprechend auf U-18 angepasst.

Mädchen

Platzierungen der weiblichen Nationalmannschaften

Jungen

Platzierungen der männlichen Nationalmannschaften

Ranglisten

Weblinks 
 Kanal mit diversen Spielen der WM 2017 auf YouTube

Einzelnachweise 

Junioren
Erstveranstaltung 2017
Weltmeisterschaft